

Patronyme 
Le nom de Guttman est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Freda Guttman (née en 1934), artiste ; 
 Harry Guttman (né en 1933), peintre israélien ; 
 Louis Guttman (1916-1987), sociologue et psychométricien américain ; 
 Michael Guttman (1957-), violoniste belge ;
 Ronald Guttman (1952-), acteur belge de cinéma et de télévision.

Voir aussi 
 Gutman
 Gutmann
 Guttmann

Homonymie de patronyme